La temporada 2008-2009 del Top 14 fue la 107ª edición del campeonato francés de rugby. El equipo catalán de USAP Perpignan se proclamó campeón del Top 14 por séptima vez en su historia.

Tabla Clasificatoria
<noinclude>

Play Offs

Véase también 
 Pro D2 2008-09

Referencias

Enlaces externos 
 Clasificación de la Liga 2008-2009 en www.lnr.fr (en francés)
 Resultados de la Liga 2008-2009 en www.lnr.fr (en francés)

2008
Rugby en 2008
Rugby en 2009
Deporte en Francia en 2008
Deporte en Francia en 2009